Никифаровский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Альшеевском районе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Законом «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

До декабря 1986 года в состав сельсовета входил посёлок Ивановка, исключенный из учетных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Примечания 

Муниципальные образования Альшеевского района
Сельские поселения Башкортостана